Madang bezeichnet

 Madang, Hauptstadt der Provinz Madang auf Papua-Neuguinea
 Madang, ein 1910 bei Ulderup & Schlüter gebautes Dampfschiff
 eine Provinz auf Papua-Neuguinea, Madang Province
 Madang Harbour, Bucht an der Küste der Provinz Madang
 Madang (Indonesien), ein Ort auf der Provinz Lampung in Indonesien
 Madang (Tschad), ein Ort in der Region Tandjilé im Tschad
 Madang-Theater, eine zeitgenössische südkoreanische Theaterform